Landmesser ist der Familienname folgender Personen:

 August Landmesser (1910–1944), deutscher Arbeiter und NS-Opfer
 Christof Landmesser (* 1959), evangelischer Theologe und Neutestamentler an der Universität Tübingen
 Friedrich Wilhelm Landmesser (1810–1891), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Ulf Landmesser (* 1970), deutscher Kardiologe und Internist

Siehe auch:
 Geodät